Па́вел Шува́лов:
 Шувалов, Павел Алексеевич (1968—2020) — российский серийный убийца из Санкт-Петербурга.
 
 Шувалов, Павел Павлович (1859—1905) — русский военный и государственный деятель, генерал-майор.
 Шувалов, Павел Петрович (1847—1902) — русский военный и политический деятель, один из создателей и руководителей «Священной дружины».
 Шувалов, Павел Сергеевич (род. 1968) — российский серийный убийца из Тулуна.